Кочан может означать:

Растения 
 Кочан — побег (верхушечная почка) капусты огородной, салата латука.

Населённые пункты 
 Кочан — село в Болгарии.
 Кочан — посёлок в Потаповском сельсовете Буда-Кошелёвского района Гомельской области Белоруссии.

Фамилия 
 Кочан Ребека (или Кохан, род. 1984) — американская кино- и телеактриса.

См. также 
 Качан
 Кочхан — название нескольких населённых пунктов в Южной Корее